Heuwinkel ist der Name von

 Friedel Heuwinkel (* 1950), deutscher Politiker
 Wolfgang Heuwinkel (* 1938), deutscher Maler, Grafiker und Fotograf

Siehe auch
 Heuwinkl